Poble hitita o hitites, poble indoeuropeu que es va establir a Anatòlia, l'actual Turquia, al segon mil·lenni aC
 Imperi Hitita, estat dels hitites establert a Anatòlia (segles  aC –  aC)
 llengua hitita, llengua adscrita a la família indoeuropea
 Religió hitita
 Art hitita